Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Valls, a l'Alt Camp

carrer

casa

centre històric

edifici

entitat de població

església

estació de ferrocarril

font

hospital

masia

molí hidràulic

muntanya

museu

plaça

pont

serra

Misc 

Valls